Az Ameni (ỉmn.ỉ) ókori egyiptomi név, gyakran az Amenemhat rövidítése.

Híres viselői:
Fáraók
 Ameni Kemau fáraó (XIII. dinasztia)
 Ameni Antef fáraó, teljes nevén Szanhibré Ameni Antef Amenemhat (XIII. dinasztia)
 A Noferti intelmeiben megjósolt fáraó neve, valószínűleg I. Amenemhat

Hercegek
 Ameni herceg, Haanhesz királyné és talán VII. Antef fia; egy koptoszi sztélé tulajdonosa (darabjai ma a Petrie Múzeumban ill. a Puskin Múzeumban)
 Ameni herceg, talán Rahotep fia, akinek egy íja ma Moszkvában található

Nemesek
 Ameni vezír (XII. dinasztia)
 Ameni tábornok (XII. dinasztia)
 Amenemhat, más néven Ameni, nomoszkormányzó (XII. dinasztia)
 Ameni, háznagy (XIII. dinasztia)

Források

Ókori egyiptomi nevek